Godbersen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Godbersen (* 1980), US-amerikanische Autorin
 Rudolf Godbersen (1882–1927), Professor an der Forstlichen Hochschule Hann. Münden